Fairview Park (Ohio)
Fairview Park (Indiana)

Desambiguações de topônimos